

Sigle 
 Absolute Intense Wrestling – federazione di Wrestling

Codici 
 aiw – codice ISO 639-3 della lingua aari